Mureșan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Mureșan (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Carla Muresan (* 1981), Kamerafrau
 Denise Muresan (* 1989), US-amerikanische Tennisspielerin
 Felician Mureșan (1938–2012), rumänischer Fußballspieler
 Gabriel Mureșan (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe Mureșan (* 1971), rumänischer Basketballspieler
 Ioan Mureșan (1898–1983), rumänischer Arzt, Begründer der modernen Chirurgie in Timișoara, Rumänien
 Lucia Mureșan (1938–2010), rumänische Schauspielerin
 Lucian Mureșan (* 1931), rumänischer Kardinal und Großerzbischof
 Margareta Mureșan (* 1950), rumänische Schachspielerin, siehe  Margareta Juncu
 Robert Mureșan (* 1991), rumänischer Motorradrennfahrer
 Sever Mureșan (* 1948), rumänischer Tennisspieler
 Siegfried Mureșan (* 1981), rumänischer Ökonom und Politiker (PNL), MdEP